Блок — конструктивный сборный элемент или изделие, обычно заводского изготовления, применяемые в современном индустриальном строительстве (напр., блок объёмный, стеновой, оконный).

Применение 
Блок строительный предназначен для возведения наружных ограждающих конструкций жилых, общественных отапливаемых промышленных и сельскохозяйственных зданий с нормальным тепловлажностным режимом внутренних помещений, согласно с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Он может быть сделан из щебня, кирпича и различных бетонных плит. В зависимости от области применения, производство строительных блоков может осуществляться как на заводе-изготовителе, так и непосредственно на стройплощадке.

В помещениях с агрессивной средой стеновые блоки могут применяться при условии защиты внутренней поверхности стен от воздействия агрессивных факторов.

Геометрические параметры стеновых блоков задаются по ГОСТ 28984 в пределах координационных размеров, кратных дробному модулю 1/2М, равному 50 мм.

Стеновые блоки изготавливают с рифленой или гладкой фактурной лицевой поверхностью; по цвету наружный слой блока может быть неокрашенным или цветным из бетонной смеси с пигментами или с применением цветных цементов.

Для изготовления стеновых блоков применяют следующие материалы и изделия:
 портландцемент М400, М500 по ГОСТ 10178, ГОСТ 22266, ГОСТ 25328, портландцемент белый по ГОСТ 965 и цветной по ГОСТ 15825;
 песок кварцевый по ГОСТ 8736;
 гравий, щебень и песок по ГОСТ 9757, ГОСТ 22263; гравий и щебень фракции от 5 до 20 мм насыпной плотностью не более 800 кг/м"3;
 вода по ГОСТ 23732;
 химические добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24211;
 пенополистирольные плиты из вспененного полистирола марки не ниже М25 по ГОСТ 15588;
 пенополистирольные плиты из экструзионного полистирола;
 стеклопластиковая арматура;
 стальная арматура классов А-1, А-3 и Вр-1, Вр-2.

Для изготовления цветных блоков могут быть использованы органические и неорганические пигменты.

Классификация 
По материалу:
 Кирпич
 Керамические блоки КЕРАКАМ
 Блоки из мелкозернистого бетона
 Блоки из лёгких ячеистых бетонов (газобетон, пенобетон)
 Арболитовые блоки
 Природный тёсанный камень

По назначению:
 Фундаментный
 Стеновой
 Черновой
 Лицевой
 Лицевой двухсторонний (для устройства заборов)
 Теплоизолирующий
По конструкции:
 Полнотелый
 Пустотелый — для уменьшения веса, себестоимости, а также уменьшения теплопроводности (с целью повышения теплотехнических параметров), сквозные пустоты в блоках позволяют устраивать скрытый армирующий каркас в теле стены или использовать их для прокладки скрытых коммуникаций или дополнительного утепления. Наличие пустот в определённой степени снижает прочность блока в случае применения состава, как при производстве аналогичного полнотелого блока. При сохранении прочностных характеристик в камне с пустотами, как правило, понижаются теплотехнические характеристики: повышается теплопроводность.

Стеновые блоки изготавливают с рифленой или гладкой фактурной лицевой поверхностью; по цвету наружный слой блока может быть неокрашенным или цветным (бетонная смесь с добавлением пигментов, или с применением цветных цементов).

Для изготовления цветных блоков могут быть использованы органические и неорганические пигменты.

Производство 
Производство строительных блоков может осуществляться как на заводе-изготовителе, так и непосредственно на стройплощадке.

Теплоэффективные блоки изготавливаются методом литья из лёгкого бетона на плотных и пористых заполнителях с теплоизоляционными вкладышами из вспененного или экструзионного пенополистирола или другого эффективного утеплителя и лицевого декоративного слоя из мелкозернистого бетона на плотных заполнителях.

Цена 
Розничная цена на строительные блоки определяется:
 типом блоков: фундаментные, стеновые, теплоизолирующие;
 размером блока;
 его конструкцией: полнотелый или пустотный;
 видом наполнителя, использованного при производстве блоков.

В настоящее время производство блоков очень выгодно ввиду высокого спроса из-за хорошего соотношения цены и качества.

Газосиликатный блок 
Газосиликатный строительный блок — искусственный камень, с равномерно распределенными порами — ячейками.

Формы 
Блок— камень с прямоугольным, как правило, поперечным сечением и толщиной, незначительно меньшей его ширины.

Плита— камень с прямоугольным поперечным сечением, толщина которого существенно меньше других размеров.

Производство 
При изготовлении пенобетона, как и при изготовлении газосиликата, используются песок, цемент и порообразователь.

Блоки могут изготавливать с пазогребневыми (замковыми) элементами и карманами для захвата.

Вспенивание 
Вспенивание производится не в результате химической реакции, а специальными миксерами. Полученная масса застывает естественным образом (без автоклавной обработки). Технология производства газосиликата требует более сложного и дорогостоящего оборудования, что делает блок дороже пенобетонного. Однако, при производстве пенобетона невозможно добиться такого сочетания прочности, плотности, теплопроводности и звукоизоляционных свойств, присущих газосиликату автоклавного твердения. В результате, отдается предпочтение блокам из газосиликата.
 Для строительства хозяйственных построек, гаражей, ангаров и т. п. целесообразнее использовать пенобетонный блок.

Бетонный блок 
Бетонный блок — изделие прямоугольной формы, изготавливаемое из различных видов бетона (легкого, облегчённого или тяжёлого) методом литья или прессования и применяемое в строительстве как гражданских, так и промышленных объектов. Бетонные блоки различаются по функциональному назначению: фундаментные, цокольные и стеновые. Для того, чтобы увеличить теплоизоляционные свойства блоков, их делают пустотными или с отверстиями. Это позволяет дополнительно укрепить строительную конструкцию из данного материала, установив в полость блока арматуру. В строительстве фундаментов зданий и первых этажей часто применяют водонепроницаемые бетонные блоки.

Фундаментные блоки ФБС — основа прочного фундамента

Одними из самых популярных элементов среди железобетонных изделий являются фундаментные блоки. Они производятся в широком типоряде, масса составляет от 240 до 1960 кг. Основное предназначение продукции:
 строительство фундамента многоэтажных сооружений;
 возведение несущих стен в жилых и нежилых строениях;
 сооружение эстакад, мостов, подпорных стен и пандусов.
ФБС производятся прямоугольной формы. Могут быть дополнены монтажной арматурой. Изделия изготавливают из тяжелого керамзитового или силикатного бетона. Технические характеристики ФБС:
 водостойкость соответствует W2;
 морозостойкость не менее 50 циклов заморозки-разморозки (F50);
 используемая марка бетона М100 или М150;
 плотность составляет от 2200 до 2500 кг/м3.
ФБС могут быть дополнены монтажными петлями (расположены на верхнем торце блока). Срок эксплуатации продукции составляет от 60 лет и более.

Примечания 

Строительные элементы и конструкции